Лос Уертос има више значења:

 Лос Уертос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Уертос (Сан Мартин Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику